Cebu bezeichnet:

 Cebu, Insel auf den Zentralphilippinen
 Cebu City, Stadt auf der Insel Cebu
 Cebu City (Schiff), versunkenes philippinisches Fracht- und Fahrgastschiff
 Metro Cebu, Metropolregion auf der Insel Cebu
 Straße von Cebu, Meerenge zwischen Cebu und Bohol auf den Philippinen